Сьюдад-Альтамирано () — имя собственное; распространено в виде названий и топонимов.
 Сьюдад-Альтамирано — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Герреро.
 Епархия Сьюдад-Альтамирано — епархия Римско-католической церкви с центром в городе Сьюдад-Альтамирано, Мексика.